Александр Гендриков:
 Гендриков, Александр Васильевич (1885—1962) — русский ротмистр Кавалергардского полка, участник Первой мировой и Гражданской войн.
 Гендриков, Александр Иванович (1807—1881) — русский обер-шенк, коннозаводчик из рода Гендриковых.
 Гендриков, Александр Степанович (1859—1919) — русский гвардии полковник в отставке, учредитель и член Главного совета Союза Русского Народа.